Il singolare del torneo di tennis Summer Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Margarita Gasparjan che ha battuto in finale Dar'ja Gavrilova 4-6, 6-4, 7-62.

Teste di serie 

Assente
 Ol'ga Alekseevna Pučkova (quarti di finale)
 Valentina Ivachnenko (semifinali)
 Pemra Özgen (quarti di finale)

 Polina Pekhova (secondo turno)
 Elizaveta Jančuk (primo turno)
 Dar'ja Gavrilova (finale)
 Marina Mel'nikova (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Summer Cup 2012